Sign – gruppo musicale islandese
 Sign – album dei Clock DVA del 1993
 Sign – singolo dei Mr. Children del 2004, tratto dall'album I Love U
 Sign – singolo di Beni del 2010, dall'album Lovebox
 Sign – singolo dei Flow del 2010, dall'album Microcosm